Алан има више значења:

 Алан
 Алан, Таљер Меканико (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Алан (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику